Британская антарктическая экспедиция ():
 Британская антарктическая экспедиция (1839—1843) на кораблях «Эребус» и «Террор», возглавлялась Джеймсом Россом.
 Британская антарктическая экспедиция (1901—1904), экспедиция на «Дискавери» () — вторая британская экспедиция в Антарктиду на барке «Дискавери» (1901—1904), возглавлялась Робертом Скоттом.
 Британская антарктическая экспедиция или Терра Нова (экспедиция) — экспедиция на барке «Терра Нова» (1910—1913), возглавлялась Робертом Скоттом и конкурировала с командой Руаля Амундсена.

См. также 
 Британская арктическая экспедиция (1875—1876) — экспедиция к Северному полюсу на кораблях «Алерт» и «Дискавери» (1875—1876), возглавлялась Джорджем Стронгом Нэрсом.